El término Buade se refiere a un apellido de origen español. Este término puede referirse a:

Personas
 Antoine de Buade, soldado y diplomático francés, abuelo de Louis.
 Louis de Buade de Frontenac(1622-1698) es un gobernador de Nueva Francia.
 Henri de Buade, aristócrata francés.

Nombres

Canadá
 Lago Buade (río Normandin), una masa de agua del territorio no organizado de Lago Ashuapmushuan, en el MRC Le Domaine du Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec.
 Buade lago (Lac-Jacques-Cartier), un estanque del territorio desorganizado Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de -Beaupré, región administrativa de Capitale-Nationale, Quebec.
 Lago Buade Pequeño, una masa de agua del territorio no organizado de Lago Ashuapmushuan, en el MRC Le Domaine-du-Roy en  Saguenay-Lac-Saint-Jean, Quebec.
 Buade (Cantón), un municipio del territorio desorganizado Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, región administrativa de  Capitale-Nationale, en Quebec.
 Rue De Buade, una calle histórica en la ciudad de Quebec.

Indonesia
 Huidu Buade, colina en Indonesia.

Otros 
 El Fort de Buade (español: Buade Fort) es un puesto comercial y militar francés de América.